Данте — имя и фамилия:

Персоналии:
 Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов.
 Данти, Игнатий (1536—1586) — итальянский священник, математик, астроном, картограф и космограф.
 Данте, Энрико (1884—1963) — итальянский куриальный кардинал.
 Данте Габриел Россетти (1828—1882) — английский поэт, переводчик, художник и иллюстратор.
 Данте, Джо (род. 1946) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Данте Амарал () — волейболист сборной Бразилии по волейболу, игрок команды Динамо (Москва).
 Данте (род. 1983) — бразильский футболист.

Названия:
 Данте Алигьери (линкор) — итальянский линкор.
 Dante — немецкая прогрессив-рок группа из Аугсбурга.
 «A TV Dante» — мини-сериал Питера Гринуэя 1990 года.
 Данте (Devil May Cry) — главный герой серии видеоигр.
 Данте (Warhammer 40000) — командор ордена Кровавых Ангелов в игровой «вселенной» Warhammer 40,000.

Топонимы:
 Данте — ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 (2999) Данте — астероид главного пояса, обнаруженный в 1981 году.

См. также 
 Пик Данте